Calle Andersson (né le  à Malmö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le fils du joueur et entraîneur de hockey sur glace Peter Andersson et le frère de Rasmus Andersson.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HC Lugano, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes des Malmö Redhawks. Il passe professionnel avec le Färjestad BK dans la SHL en 2012. Il est choisi au quatrième tour, en cent-dix-neuvième position par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2015. En 2013-2014, il poursuit son apprentissage dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau national, avec les Malmö Redhawks. Il évolue dans la NLA avec le HC Lugano et l'EV Zoug en 2014-2015. En 2015, il part en Amérique du Nord.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2012-2013 || Färjestad BK || SHL || 34|| 1|| 1|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 9|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 43|| 2|| 10|| 12|| 10|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2013-2014 ||IK Pantern || Division 1 || 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || EV Zoug || NLA || 18|| 1|| 2|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || HC Lugano || NLA || 30|| 5|| 12|| 17|| 16|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2015-2016 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 43 || 5 || 4 || 9 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 4 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || CP Berne || LNA || 26 || 2 || 9 || 11 || 14 || 16 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2017-2018 || CP Berne || LNA || 46 ||6 || 12 || 18 ||	7 || 11 || 2 ||3 || 5 || 2 
|-
| 2018-2019 || CP Berne || LNA || 50 ||6 || 27 || 33 ||	6 || 14 || 0 ||4 || 4 || 0
|-
| 2019-2020 || CP Berne || LNA || 50 || 10 || 12 || 22 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021||  CP Berne || LNA|| 45 || 9 || 18 || 27 || 10 || 6 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2021-2022|| CP Berne || LNA || 49 || 5 || 15 || 20 || 26 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2012 || align="left"|Championnat du monde -18 ans || 6|| 0|| 3|| 3|| 0|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance en mai 1994
Naissance à Malmö
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
Choix de repêchage des Rangers de New York
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Lugano
Joueur du IK Pantern
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du CP Berne